James est le septième tome de la série fantasy d'Anne Robillard Les Ailes d'Alexanne. Il est paru le  aux éditions Guy Saint-Jean au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 

Les Ailes d'Alexanne
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2016
2016 en fantasy